Ита () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 56,5 км². Население — 420 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Guía de Hita
 Sopetrán

Муниципалитеты Гвадалахары